Vit ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Vit (1916–2005), deutscher Politiker (SPD)
 Pavel Vít (* 1975), tschechisch-deutscher Eishockeyspieler
 Radek Vít (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler

Vít

 ist die tschechische Bezeichnung des Vornamens Veit
 das davon abgeleitete Diminutiv lautet Vítek (= der kleine Veit)

VIT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Viechtach (auslaufend)

VIT steht als Abkürzung für:

 Flughafen Vitoria in Spanien (IATA-Flughafencode)
 Verwaltungsinformatik, dualer Diplomstudiengang an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund)

Siehe auch:
 St. Vit, Ort im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Abkürzung